

Cinema 
 Pot Luck – film del 1936 diretto da Tom Walls
 Pot Luck - titolo della distribuzione canadese, britannica e internazionale del film del 2002 L'appartamento spagnolo (L'auberge espagnole) diretto da Cédric Klapisch
 Pot Luck - film direct-to-video statunitense del 2011 diretto da Ryan Long
 Pot Luck - film documentario statunitense del 2020 diretto da Jane Wells

Cucina 
 Potluck – buffet nel corso del quale ciascun commensale porta del cibo da condividere con gli altri partecipanti

Musica 
 Potluck – gruppo musicale statunitense
 Potluck - album del John La Salle Quartet del 1959
 Pot Luck with Elvis – album di Elvis Presley del 1962
 Pot Luck – album di Ramsey Lewis del 1963
 Potluck - album dei Fossils del 2007
 Potluck - album dei Jane Jane Pollock del 2010

Televisione 
 Pot Luck - episodio del 1959 della seconda stagione della serie televisiva Blackpool Show Parade
 Pot Luck - episodio del 1966 della quinta stagione della serie televisiva Hugh and I
 Pot Luck - episodio del 1973 della seconda stagione della serie televisiva Le pazze storie di Dick Van Dyke
 Pot Luck - episodio del 1973 della seconda stagione della serie televisiva Sanford and Son
 Pot Luck - episodio del 1974 della quarta stagione della serie televisiva Matlock Police
 Pot Luck - episodio del 1975 della prima stagione della serie televisiva Joe and Sons
 Pot Luck - episodio del 1976 della prima stagione della serie televisiva The Chiffy Kids
 Pot Luck - episodio del 1977 della prima stagione della serie animata The New Archie/Sabrina Hour
 Pot Luck - episodio del 1978 della prima stagione della serie televisiva La vita comincia a quarant'anni
 Pot Luck – serie televisiva australiana del 1987
 Pot Luck - episodio del 2010 della prima stagione della serie animata The Dukes of Bröxstônia
 La madre surrogato (Pot Luck) - episodio del 2015 della quinta stagione della serie televisiva Louie
 Pot Luck - film per la televisione neozelandese del 2016 diretto da Ness Simons
 Pot Luck 2 - film per la televisione neozelandese del 2017 diretto da Ness Simons
 Pot Luck & Super Bowls - serie televisiva statunitense del 2019
 Pot Luck - episodio del 2019 della prima stagione della serie animata Rainbow Butterfly Unicorn Kitty
 Pot Luck - serie televisiva indiana del 2021
 Il rinfresco (Potluck) – episodio del 2022 della quinta stagione della serie televisiva The Good Doctor